sferocyt – rodzaj nieprawidłowego erytrocytu w krwi
 sferocyt – rodzaj strzępki u niektórych grzybów